Slovan může být:

 člen slovanského etnika
 Slovan (noviny) – noviny vydávané roku 1850 Karlem Havlíčkem v Kutné Hoře
 název českého fotbalového klubu FC Slovan Liberec
 název českého hokejového klubu HC Slovan Ústí nad Labem
 název slovenského fotbalového klubu ŠK Slovan Bratislava
 název slovinského fotbalového klubu ND Slovan
 název slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava
 název jednoho páru vlaků mezi Prahou, Bratislavou a Budapeští (k roku 2016)

Externí odkazy